Termin PMT se može odnositi na:
 Fenol O-metiltransferaza
 Predmenstrualni sindrom